Seaca :

 Seaca (Olt), localité en Roumanie
 Seaca (Teleorman), commune en Roumanie
 Seaca de Câmp, commune du județ de Dolj en Roumanie
 Seaca de Pădure, commune du județ de Dolj en Roumanie

Autres 
 SEACA : Société d'Exploitation de l'Aéroport Chambéry / Aix-les-Bains